Ел Апартадеро има више значења:

 Ел Апартадеро (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Апартадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Апартадеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Апартадеро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Апартадеро (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Апартадеро (Актопан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Апартадеро (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Апартадеро (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Апартадеро (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Апартадеро (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Апартадеро (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Апартадеро (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Апартадеро (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Апартадеро (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Апартадеро (Актопан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Апартадеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику